Graberšćak je selo koje se nalazi u okolici Vrbovca.

Povijest 

Spominje se 1771. godine u pisanim dokumentima.

Stanovništvo 

 Naselja u Zagrebačkoj županiji